Ала́бушево

 Алабушево (Зеленоград) — до 2009 года деревня в составе города Зеленограда, в настоящее время снесена для строительства площадки «Алабушево» технико-внедренческой зоны «Зеленоград».
 Алабушево (Московская область) — село в Солнечногорском районе Московской области.
 Алабушево (платформа) — железнодорожная пассажирская платформа Октябрьской железной дороги.

Происхождение названия 
Связано с прозвищем Алабыш (букв. с татарского Богатый человек) старшего сына Фёдора ярославского князя Фёдора Романовича.

См. также 
 Алабушевская улица